Also steht für:
 Also Holding, Schweizer Technologieanbieter
 Also Deutschland, deutscher Technologieanbieter

Siehe auch:
 Komitat Also-Feher